Cid Almeida Carvalho (1904-2002) - jornalista e literário maranhense
Cid Carvalho (carnavalesco) (1967) - carnavalesco alagoano
Cid Rojas Américo de Carvalho (1923-2004) - advogado, jornalista e político maranhense
Cid Saboia de Carvalho (1935) - advogado, jornalista e político maranhense

Desambiguações de antropônimos